Verron ist der Familienname folgender Personen:

 Albrecht Verron (* 1941), deutscher Jurist und Autor
 Laurent Verron (* 1962), französischer Comiczeichner
 Olivier Verron alias „Amduscias“, französischer Musiker und Gründer von Temple of Baal

Verron steht für:
 Verron, 1965 nach La Flèche eingemeindete Kommune
 Verron (Halbinsel), Archipel Orkney, Schottland